Matt Kindt – fumettista statunitense
 Adèle Kindt – pittrice belga